George Bancroft puede referirse a:

George Bancroft (1800–1891), historiador y estadista estadounidense.
George Bancroft (actor), (1882–1956), actor estadounidense.